Friendsville (Maryland)
 Friendsville (Pennsylvanie)
 Friendsville (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis